Satisfaction Is the Death of Desire — перший студійний альбом американського хардкор-панк гурту Hatebreed, який був випущений 11 листопада 1997 року.

Список композицій

Джерела 
 Satisfaction Is the Death of Desire  Allmusic
 Satisfaction Is the Death of Desire  last.fm

Альбоми Hatebreed
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 1997